Luigi Poletti (wiskundige) (1864 – 1967), Italiaans dichter en wiskundige
Luigi Poletti (architect) (1792-1869), Italiaans architect